Surface-mounted device
 SMD Educatieve Uitgevers
 Sociaal maatschappelijk dienstverlener